Santa Maria della Concezione eller Chiesa di Santa Maria della Concezione är namnet på flera olika kyrkor och religiösa byggnader i Italien.

 Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, kyrka vid Via Veneto i Rom
 Santa Maria della Concezione in Campo Marzio, kyrka i Rom i rione Campo Marzio
 Santa Maria della Concezione alla Lungara, riven kyrka i rione Trastevere
 Santa Maria della Concezione dei Sacconi Turchini, oratorium i Rom
 Santa Maria della Concezione delle Viperesche, kyrka i rione Esquilino i Rom
 Santa Maria della Concezione a Montecalvario, kyrka i centrala Neapel